Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Sinner che ha battuto in finale Pier Gauthier 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Horacio de la Peña (secondo turno)
 Sergio Cortés (semifinali)
 Martin Sinner (Campione)
 Kris Goossens (quarti di finale)

 József Krocskó (primo turno)
 Johan Van Herck (secondo turno)
 Lars Rehmann (secondo turno)
 Hicham Arazi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1994